Ханево — деревня в Себежском районе Псковской области России. Входит в состав Красноармейской волости. Численность населения деревни по оценке на начало 2001 года составляла 44 жителя.

География 
Расположена на южном берегу озера Шевино, в 43 км к востоку от города Себеж и в 9 км к востоку от посёлка городского типа Идрица.

История 
В 1941—1944 гг. местность находилась под фашистской оккупацией войсками Гитлеровской Германии.

Население

Национальный и гендерный состав 
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 90 % от общей численности в 29 чел., из них 14 мужчин, 15 женщин.

Инфраструктура 
Личное подсобное хозяйство.

Основа экономики — сельское хозяйство.

Транспорт 
Деревня доступна автотранспортом по региональной автодороге 58К-489.

Ближайшая железнодорожная станция Нащёкино в деревне Исаково.

Примечания 

Населённые пункты Себежского района